

Nazwy zespołów leśnych 
 Olszyna (ols, oles) – las olchowy
 nadrzeczna olszyna górska
 bagienna olszyna górska
 Rezerwat przyrody Olszyna Łęgowa w Kalnicy

Miejscowości i ich części w Polsce 

 Wg TERYT jest ich 26, w tym 8 podstawowych
 Olszyna – miasto
 Olszyna – część miasta Czechowice-Dziedzice

 Olszyna – część wsi Kierzkówka w woj. lubelskim, w pow. lubartowskim, w gminie Kamionka
 Olszyna – osada w województwie lubuskim, w powiecie słubickim, w gminie Słubice 
 Olszyna – wieś w woj. lubuskim, w pow. żarskim, w gminie Trzebiel
 Olszyna – część wsi Myślibórz w woj. łódzkim, w pow. opoczyńskim, w gminie Żarnów
 Olszyna – część wsi Stobnica w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gminie Ręczno
 Olszyna – część wsi Bielcza w woj. małopolskim, w pow. brzeskim, w gminie Borzęcin
 Olszyna – część wsi Suchy Grunt w woj. małopolskim, w pow. dąbrowskim, w gminie Szczucin
 Olszyna – część wsi Jeziorzany w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Liszki
 Olszyna – część wsi Grodzisko w woj. małopolskim, w pow. oświęcimskim, w gminie Zator
 Olszyna – część wsi Szynwałd w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Skrzyszów
 Olszyna – część wsi Taluba w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Garwolin
 Olszyna – osada w województwie mazowieckim, w powiecie przysuskim, w gminie Potworów
 Olszyna – część wsi Rozkochów w woj. opolskim, w pow. krapkowickim, w gminie Walce
 Olszyna – część wsi Kopki w woj. podkarpackim, w pow. niżańskim, w gminie Rudnik nad Sanem
 Olszyna – część wsi Orzeszkowo w woj. podlaskim, w pow. hajnowskim, w gminie Hajnówka
 Olszyna – część wsi Siemień Nadrzeczny w woj. podlaskim, w pow. łomżyńskim, w gminie Łomża
 Olszyna – wieś w woj. śląskim, w pow. lublinieckim, w gminie Herby
 Olszyna – część wsi Skrzyszów w woj. śląskim, w pow. wodzisławskim, w gminie Godów
 Olszyna – część wsi Przełom w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Mniów
 Olszyna – część wsi Wierzbica w woj. świętokrzyskim, w pow. pińczowskim, w gminie Kije
 Olszyna – część wsi Laskowo w woj. wielkopolskim, w pow. obornickim, w gminie Rogoźno
 Olszyna – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. ostrzeszowskim, w gminie Ostrzeszów 
 Olszyna – osada w woj. wielkopolskim, w pow. ostrzeszowskim, w gminie Ostrzeszów 
 Olszyna – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. kołobrzeskim, w gminie Ustronie Morskie

Inne 
 Olszyna – gmina miejsko-wiejska w woj. dolnośląskim, w pow. lubańskim
 Olszyna – potok w województwie podkarpackim, dopływ Rady

Zobacz też 
 Stara Olszyna, Truskolasy-Olszyna